Wasyl Żurakiwski, ukr. Василь Жураківський (ur. 23 stycznia 1991 w Krzemieńcu) – ukraiński skoczek narciarski. Członek kadry A reprezentacji Ukrainy w skokach narciarskich.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował 17 lutego 2007 w Zakopanem podczas zawodów FIS Cup, oddając skok na odległość 70,5 m na skoczni normalnej podczas konkursu indywidualnego.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2007  Tarvisio – 73. miejsce
 2011  Otepää – 61. miejsce
 Drużynowo
 2007  Tarvisio – 13. miejsce
 2009  Štrbské Pleso – 16. miejsce
 2010  Hinterzarten – 15. miejsce

Uniwersjada 
 Drużynowo
 2009  Yabuli – 9. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ukraińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1991